Plusieurs villes ou communes urbaines d'Ukraine et de Russie possèdent une voie publique baptisée perspective Svobody, ou Prospekt Svobody (en ukrainien: Проспект Свободи ; en russe: Проспект Свободы), qui signifie « avenue de la Liberté » en français.

Perspective Svobody, à Sestroretsk.

Perspective Svobody, à Dnipropetrovsk,
 Prospekt Svobody, station du métro de Dniepropetrovsk desservant l'avenue,
  Perspective Svobody, à Kharkiv,
  Perspective Svobody, à Kiev,
  Perspective Svobody, à Lviv,
  Perspective Svobody, à Odessa,
  Perspective Svobody, à Oujhorod.